Balut har flere betydninger:

 Balut (mad) – en fjernøstlig delikatesse
 Balut (spil) – et terningespil